Zalivska vojna je (po navadi neuradno) ime več vojn, ki so se odvijale na področju Perzijskega zaliva:
 iransko-iraška vojna (1980-1988) - tudi prva vojna v Perzijskem zalivu
 zalivska vojna (1990-1991) - tudi prva zalivska vojna, druga vojna v Perzijskem zalivu
 iraška vojna (2003-) - tudi iraška vojna 2003, druga zalivska vojna, tretja vojna v Perzijskem zalivu